Exile (banda estadunidense)
Exile (banda japonesa)
Exile (canção de Enya) - de 1989
Exile (produtor) - cujo nome real é Aleksander Manfredi
Exile (álbum) - da dupla britânica de synthpop Hurts

Desambiguação